Dans le labyrinthe est un roman français d'Alain Robbe-Grillet (1959).
 Dans le labyrinthe est une histoire de la série de bande dessinée Alertogas (1963).
 Dans le labyrinthe est un court métrage canadien réalisé par Roman Kroitor, Colin Low et Hugh O'Connor pour l'Exposition universelle de 1967, sorti ensuite en 1979.